13207 Tamagawa – asteroide della fascia principale
 Tamagawa – stazione della Metropolitana di Osaka
 Sakiko Tamagawa – attrice, doppiatrice e cantante giapponese

Pagine correlate

 Stazione di Tamagawa